El término Grande-Rivière puede referirse a:
 Grande-Rivière, comuna francesa del departamento de Jura.
 Grande-Rivière, río de Canadá situado en Nuevo Brunswick.
 Grande-Rivière, localidad canadiense situada en Quebec.
 Grande Rivière, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Léogâne.
 Grande Rivière, nombre alternativo de Marfranc, 1ª y única sección comunal de la comuna haitiana de Marfranc.
 Grande Rivière, nombre alternativo de Belle Rivière, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Miragoâne.
 Grande Rivière, 8ª sección comunal de la comuna haitiana de Plaisance.
 Grande Rivière de Jacmel, 7ª sección comunal de la comuna haitiana de Jacmel.
 Grande rivière de la Baleine, río canadiense situado en Quebec.
 Grande Rivière de Nippes, río de Haití.
 Grande-Rivière-du-Nord, comuna haitiana del departamento de Norte.
 Grande Riviére du Nord, río de Haití.
 Grande Rivière Fesles, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Marigot.
 Grande-Rivière-Joly, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Anse-à-Veau.
 Grande rivière Swaggin, río canadiense situado en Quebec.
 Aeropuerto de La Grande Rivière, aeropuerto canadiense situado en Radisson, Quebec.
 Distrito de Grande-Rivière-du-Nord, distrito haitiano.
 Reserva ecológica de Grande Rivière, Reserva ecológica canadiense situada en La Roche-Percé, Quebec.